Read My Mind  – album di Reba McEntire del 1994
 Read My Mind  – singolo degli Sweetbox del 2002, dall'album Jade
 Read My Mind  – singolo dei The Killers del 2007, dall'album Sam's Town